Con Anima ist ein deutsch-indisches Musikdrama des indischen Bollywood-Regisseurs Manoj Mauryaa aus dem Jahr 2021.

Handlung 
Emma ist die Konzertmeisterin in Frank Schuberts Sinfonie-Orchester. Sie zieht das Publikum mit ihrem virtuosen Geigenspiel in ihren Bann und wird wegen ihres Talents verehrt. 
Zum Jahresabschluss stehen Verhandlungen mit Sponsoren des Orchesters an. Alle erwarten, dass das Jahresabschlusskonzert bei der Bewilligung von Geldern eine große Rolle spielt, doch kurz vor dem Konzert bricht sich Emma den Arm.

Zufällig entdeckt Franz den jungen Floristen Walter, der fantastisch Geige spielt und sieht in ihm einen Ersatz für seine Konzertmeisterin. Emma kann es nicht fassen, dass sie durch einen Floristen ersetzt werden soll. Sie will verhindern, dass Walter für sie spielt.

Walter arbeitet bei Theodor, einem erblindeten Blumenhändler. Theodor sieht im Konzert die perfekte Chance für Walter, seine Schüchternheit und seine Selbstzweifel zu überwinden und drängt ihn zum Auftritt.

Doch Walter kann seine Angst nicht überwinden. Immer wieder tauchen Bilder aus der Vergangenheit auf. Der frustrierte Dirigent stößt Walter aus seinem Orchester aus und wählt Paul zu seinem neuen Konzertmeister.

Als Emma vom Ausschluss Walters erfährt, fühlt sie sich schuldig. Sie will für ihn kämpfen und mit ihm einen Weg finden, seine Ängste zu überwinden.

So spitzt sich die Situation bis zum Konzert zu, an dem Walter durch eine List Emmas die erste Geige spielt und das Konzert die hohen Erwartungen übertrifft.

Produktion 
Der in Mumbai lebende Regisseur Manoj Mauryaa drehte einen Film über die komplexen Beziehungen, die Ängste und Glücksgefühle junger Musiker an einer Musikschule. Außerdem spiegelt der Film die aus indischer Sicht exotischen deutschen Bräuche und verschiedene westliche Lebensmodelle wider. Der im Rheinland gedrehte  und in Indien produzierte Film enthält Bollywood-typische Elemente wie Tanz und Musik.

Trivia 
Herr Vögele ist der Dirigent des Symphonie-Orchesters der Landesmusikschule in Montabaur. Er traf vor einigen Jahren auf der Geburtstagsfeier von Markus Stockhausen den indischen Bansurispieler, Komponisten und Lehrer Dinesh Mishra. Beide Männer wollten ihren Schülern die Möglichkeit geben, in einem professionellen Projekt wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Sie beschlossen, gemeinsam einen Film auf die Beine zu stellen.

Mit ihrer Energie konnten Vögele und Mishra weitere Filmprofis gewinnen: den Filmemacher Manoj Mauryaa aus Mumbai/Indien, den Regiekameramann Eckart Reichl aus Dresden und auch den renommierten Schweizer Tonmeister Koichiro Hattori. Koichiro Hattori ist Träger des „Academy Awards for recording, Record Geijutsu“.

Die Castings mit Laien-Schauspielern fanden vor allem am Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur und der Waldorfschule in Neuwied statt. Alexander Pluquett in der Rolle des erblindeten Theodor Lichtner ist der einzige Profischauspieler.

Con Anima wurde in der wohl einflussreichsten Zeitschriften Bollywoods, der Mumbai Times, positiv kommentiert.

Der Film sollte zunächst "Bowing" heißen, die Filmproduzenten änderten dann aber den Namen in "Con Anima".

Con Anima wurde aus Indien gefördert vom Kalashray e.V. Der Verein fördert den Austausch von Musik, Kunst und Kultur zwischen Ost und West. Unterstützende Partner in Deutschland war die Akademie der Kulturen NRW in Bochum, Kreuzer e.V. in Essen, sowie das Forum der Kulturen in Stuttgart.

Weblinks 
 Con Anima:  Homepage
  Con Anima:  filmania.in
 Con Anima: mayapuri
 Con Anima: gaonkelog.com
 Con Anima: franchisekey.it

Einzelnachweise 

Filmtitel 2021
Filmdrama
Deutscher Film
Indischer Film
Film über Musik
Musikfilm